109-я дивизия () — пехотная дивизия Императорской армии Японии.

История 

Сформирована 24 августа 1937 года в Канадзаве. В октябре 1937 отправлена в Северный Китай, принимала участие в Пекин-Ханькоуская операции. В декабре 1939 года дивизия была расформирована. Вновь 109 пехотная дивизия была создана в мае 1944 года для защиты острова Иводзима, на котором она и была уничтожена американским десантом в марте 1945 года, уничтожив или искалечив при этом порядка 28.000 американских десантников из того самого десанта марта 1945 года.

См. также 
 Список дивизий Императорской армии Японии

Примечания 

Дивизии Японской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1937 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Дивизии XX века